

vertical 
L'adjectif vertical signifie perpendiculaire au sol, parallèle à la direction de la pesanteur, debout ou d'aplomb.

Astronomie 
 un vertical, ou plan vertical, désigne l’un des plans contenant la verticale du point d’observation ;
 le premier vertical est un plan vertical perpendiculaire au plan méridien ;
 le vertical d’un astre est le plan vertical contenant cet astre en un lieu donné, on le nomme aussi azimut.

Musique 
 Le vertical (rare), ou style vertical, est un style d’écriture musicale consistant en accords plaqués.

Entreprise 
 Intégration verticale
 Marché vertical
 Vertical est une maison d'édition américaine spécialisée dans le manga

Autres domaines 
 Vertical Limit est un film américain de Martin Campbell sorti en 2000.
 Vertical est une vodka élaborée par les laïcs de Chartreuse Diffusion.
 Vertical est un manga de Shinichi Ishizuka paru entre 2003 et 2012.
 Vertical (1985-), magazine français consacré à l'alpinisme, publié par Nivéales Médias.
 Vertical est une application mobile disponible sur android et ios qui permet de visionner des vidéos au format 9:16. Elle fut créée par le youtuber Sofyan et Valentin Reverdi.

Voir aussi

Articles connexes 
 atterrissage vertical
 

Système de coordonnées célestes